El Ámbar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ámbar, La Concordia, Chiapas, 
 El Ámbar, Jitotol, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar